3/12 kan syfta på:

 3 december
 12 mars (amerikanskt datumformat)